Камерунские высокогорные леса — экорегион горных тропических и субтропических влажных широколиственных лесов, приуроченный к горной системе, которая идёт вглубь африканского континента от Гвинейского залива и по которой проходит граница между Камеруном и Нигерией. Биоразнообразие этих лесов характеризуется высоким уровнем эндемизма как среди растений, так и среди животных. Экорегиону присвоен статус Critical/Endangered: население быстро растёт, и всё бо́льшие площади осваиваются под сельскохозяйственные культуры.

Общая характеристика 
Камерунские высокогорные леса расположены выше 900 м над уровнем моря на Камерунском нагорье. Они занимают площадь около 38000 квадратных километров в восточной Нигерии и западном Камеруне. На более низких высотах в южной части региона располагаются , в северной — гвинейские лесосаванны. Камерунские высокогорные леса разделяют экорегионы гвинейских и . Самая высокая вершина горной системы, вулкан Камерун, выделен в отдельный экорегион, а самой высокой в регионе является гора  (3011 м). Для экорегиона характерен более прохладный климат, чем для низинной тропической Африки: средняя максимальная температура ниже 20°. Количество осадков уменьшается от побережья в глубь континента от 4000 мм в год до 1800 мм. Высокогорья являются важным источником воды для Нигерии и Камеруна.

Растительный мир 
Растительность меняется в зависимости от высоты. Предгорные леса растут на высотах 900—1800 м над уровнем моря. Выше 1800 м расположены высокогорные леса и луга, бамбуковые леса, субальпийские луга и кустарники. Для флоры региона характерно преобладание , которые имеют прерывистое распространение в высокогорьях Африки. Типичными афромонтанными видами являются , , , , . Лиана  (семейство ) в высокогорьях произрастает в наиболее сухих типах лесов.

Животный мир 
Экорегион характеризуется высоким видовым эндемизмом. Среди птиц насчитывается 7 узких эндемиков данного экорегиона: , , , , ,  и . Некоторые эндемичные виды встречаются также на горе Камерун и острове Биоко: , , , , ,, , , , , , , , , .

Среди мелких млекопитающих одиннадцать эндемиков: , , , ,  и , , , ,  и .

Среди амфибий насчитывают около сорока узкоэндемичных видов (, , , , , виды родов , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ), среди рептилий — девять (, , , , ,  и другие).

Здесь также обитают находящиеся под угрозой исчезновения виды приматов, такие как  — эндемичный подвид , , ,  и несколько видов мартышек, включая .

Существующие угрозы и охрана природы 
Камерунские высокогорные леса — один из наименее защищенных экорегионов в Африке. В Камеруне, в данном экорегионе, нет территорий, имеющих формальный защищенный статус. Леса сильно подвержены воздействию человека: вырубаются на дрова и древесину, а также для расширения посевных площадей.

В камерунской части горы густо заселены и территория используется для сельского хозяйства и выпаса домашнего скота. Большая часть экорегиона находится в пределах Северо-Западного административного региона и Адамавы. Здесь находится столица Северо-Западного региона — город Баменда с населением около 270 тысяч человек.

В Нигерии высокогорные леса расположены в пределах плато Мамбилла в штате Тараба, и используются населением для сельскохозяйственных целей, в том числе и для выпаса скота.

Примечания 

Влажный тропический лес
Экорегионы Камеруна
Экорегионы Нигерии
Лесные экорегионы